Tennis Napoli Cup 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Tennis Napoli Cup rozgrywany w dniach 17–23 października 2022 roku w Neapolu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 612 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
Turnieje tenisowe ATP Tour 250
Turnieje tenisowe we Włoszech
2022 we Włoszech
Sport w Neapolu